Микулинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Микулинское сельское поселение — входит в Лотошинский район Московской области
 Микулинское сельское поселение — входит в Азнакаевский район Татарстана